Kabinett Chautemps steht für folgende Regierungen der Dritten Französischen Republik:
 Kabinett Chautemps I (1930)
 Kabinett Chautemps II  (1933/34)
 Kabinett Chautemps III  (1937/38)
 Kabinett Chautemps IV